Eye (banda)
Eye (canção)
Eye (revista científica)
Eyes (série)

Geografia 
Eye (Cambridgeshire)
Eye (Herefordshire)
Eye (Suffolk)
Ou ainda:
Península Eye
Rio Eye

Desambiguação

es:Ojo (desambiguación)
uk:Око (значення)